Laura Martínez Berenguer (Alacant, 1951), política valenciana
 Laura Martínez de Carvajal y del Camino (27 d'agost de 1869 - 24 de gener de 1941), oftalmòloga cubana
 Laura Martínez Aguado (1972 - 9 de setembre de 2016), periodista catalana
 Laura Martínez Portell (Mataró, 1970), advocada, mediadora i política catalana